Феррит никеля(II) — неорганическое соединение,
комплексный оксид никеля и железа
с формулой NiFeO,
чёрные или коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Прокаливание смеси оксидов:

Физические свойства 
Феррит никеля(II) образует чёрные или коричневые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F d3m,
параметры ячейки a = 0,8357 нм, Z = 8.

Не растворяется в воде.

Применение 
 Компонент магнитных материалов.

Литература 
 
 
 

Ферриты
Оксиды
Соединения железа по алфавиту